Лас Уертас има више значења:

 Лас Уертас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Уертас (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Уертас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Уертас (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Уертас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Уертас (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Уертас, Бенито Хуарез (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Уертас (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Уертас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Уертас (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Уертас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Уертас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Уертас (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Уертас (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Уертас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Уертас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Уертас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Уертас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Уертас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Уертас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Уертас (Ахакуба), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Уертас (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Уертас (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Уертас, Балнеарио (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Уертас, Санта Клара (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Уертас (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Уертас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Уертас (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Уертас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Уертас (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Уертас (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Уертас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Уертас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Уертас, Ла Отатера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Уертас (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Уертас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Уертас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Уертас (Мазатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Уертас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Уертас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Уертас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Уертас (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Уертас (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Уертас (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Уертас (Сантијаго Нундиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Уертас (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Уертас (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Уертас (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Уертас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Уертас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Уертас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Уертас (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Уертас (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Уертас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Уертас (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Уертас (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Уертас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Уертас (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Уертас, Ла Уерта де лос Сантос Нињос (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Уертас (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику